Preddvor je lahko:

 zemljepisno ime:
 Preddvor - naselje v Sloveniji
 istoimenska Občina Preddvor

 pojem v anatomiji:
 srčni preddvor
 prostor, vdolbina pred vstopom v kanal
 grlni preddvor
 nosni preddvor
 preddvor ušesa